Лорум () — одна из 45 провинций Буркина-Фасо. Входит в состав Северной области. Административный центр провинции — город Титао. Площадь провинции составляет 3592 км².

Население 
По данным на 2013 год численность населения провинции составляла 173 993 человека.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 
В административном отношении подразделяется на 4 департамента:
 Бан
 Уиндигу
 Солле
 Титао

Примечания